Le silex est une roche sédimentaire siliceuse ;
 Le Procédé SILEX (Separation of Isotopes by Laser EXcitation) est un procédé d'enrichissement de l'uranium par laser ;
 Silex est une plateforme en ligne de création de sites internet Open Source ;
 Le Silex est une salle de concert (SMAC) à Auxerre.
 Silex, un village du comté de Lincoln, dans le Missouri, aux États-Unis.

Voir aussi 
 Silex and the City

Homonymie de toponyme